Joan Guerrero (Tarifa, 21 de març de 1940) és un fotoperiodista espanyol.

És considerat un dels millors representants de la fotografia social del país. De fet, una de les preocupacions principals de Joan Guerrero és la immigració. Ha treballat a El Periódico de Catalunya, Diario de Barcelona, El Observador i El País. L'any 2009 va ser guardonat amb la Medalla d'Or al Mèrit Artístic per l'Ajuntament de Barcelona. Ha publicat els llibres Santa Coloma en el corazón; Imatge i Paraula; Santa Coloma, entre la vida i la vida; El parc, i, en col·laboració amb Pere Casaldáliga, Los ojos de los pobres (Península), entre d'altres.

El 2014 es va realitzar un documental dirigit per David Airob, ‘La caja de cerillas’, que recull el testimoni de Joan Guerrero com a fotoperiodista.

Referències 

Fotògrafs andalusos
Fotògrafs del segle XX
Fotògrafs del segle XXI
Fotoperiodistes espanyols
Persones de Tarifa
Periodistes andalusos
Artistes de la província de Cadis